El término Big Brother puede referirse a:

 Personaje del libro 1984 de George Orwell.
 Big Brother África.
 Big Brother Alemania.
 Big Brother Australia.
 Big Brother Brasil.
 Big Brother Croacia.
 Big Brother México.
 Big Brother France.
 Big Brother Rumanía.